Das Herrendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London. 

Vorjahressieger waren Alfie Hewett und Gordon Reid, die 2022 im Finale dem Argentinier Gustavo Fernández und dem Japaner Shingo Kunieda unterlagen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herrendoppel
2022